Kalich steht für:

 Kalich, Berg in Nordböhmen, Tschechien
 Divadlo Kalich, Kleinbühnentheater in Prag, Tschechien

Kalich ist der Familienname folgender Personen:

 Bertha Kalich (1874–1939), US-amerikanische Schauspielerin
 Ralf Kalich (* 1961), deutscher Politiker (Die Linke)
 Rolf Kalich (* 1949), deutscher Fechter und Fechttrainer